First Ladies of Disco — американская группа, первоначально состояла из Марты Уош, Линды Клиффорд и Эвелин Кинг. Группа была сформирована в 2015 году Джеймсом Вашингтоном, менеджером Уош. Их название группы было вдохновлено книгой Джеймса Арены «Первые леди диско» (2013), которая включает интервью с отдельными участниками группы. В марте 2015 года First Ladies of Disco выпустили свой дебютный сингл «Show Some Love» на лейбле Уош Purple Rose Records. Ремикс сингла достиг шестого места на Billboard Dance Club Songs.

В 2017 году группа отправилась в свой первый тур под названием «First Ladies of Disco Show». В декабре 2017 года Кинг покинула группу и была заменена бывшей вокалисткой группы Chic Нормой Джин Райт в феврале 2018 года. В марте 2019 года группа выпустила свой второй сингл «Don’t Stop Me Now».

Дискография

Синглы

Туры 
 First Ladies of Disco Show (2017—2019)

Примечания

Ссылки 



Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году
Музыканты в жанре диско
Гёрл-группы США